Mami bezeichnet:

 Kosewort für Mutter, siehe auch Mama und Papa 
 eine sumerische Muttergottheit, siehe Ninḫursanga
 Mami (Gêrzê), Gemeinde im tibetischen Kreis Gêrzê

Mami ist Namensbestandteil folgender Personen:
 Cheb Mami (* 1966), algerischer Musiker
 Mami Sakato, japanische Organistin

MAMI steht als Abkürzung für:
 Mainzer Mikrotron, ein Teilchenbeschleuniger

 Moscow Automechanical Institute, ehemalige Bezeichnung der Moscow Polytechnic University

Siehe auch:
 Mamie

Abkürzung